Hargicourt (Aisne)
 Hargicourt (Somme)

Desambiguações de topônimos